Luka Rajić (Konjic, 1964.) je hrvatski poduzetnik. Odrastao je u hrvatskom glavnom gradu Zagrebu u Sesvetama.
Luka Rajić smatra se drugim najbogatijim Hrvatom te stoji uz bok Ivici Todoriću, a s obzirom na to da je živio i u Švicarskoj, Švicarci ga ubrajaju među 300 najbogatijih.

Život

Mladost 
1971. otac Ivan Rajić je prodao kuću u Konjicu i preselio se u Sesvete, gdje je Luka Rajić proveo svoju mladost.

Obitelj 
S bivšom ženom Bornom Rajić ima troje djece - Borna, Luka i Fran koji danas žive u Parizu.

Poslovno carstvo  
farmaceutska industrija: PharmaS d.o.o. -  Hrvatska, Srbija, BiH
logistika: RALU Logistika d.d - Zagreb, Beograd
prehrambena industrija: Favarger S.A., (švi.) tvornica čokolade
financijski sektor: LURA INVESTMENTS SA (švi.)
razvoj nekretnina: LURA nekretnine

Izvori 

Hrvatski poduzetnici
Hrvati u Bosni i Hercegovini
Životopisi, Konjic